Калло́ш () — венгерская фамилия:
 Каллош, Пауль (1902—1988) — шведский иммунолог.
 Каллош, Шандор Эрнестович (род. 1935) — советский и российский композитор.
 Каллош, Эдуард (1866—1950) — венгерский скульптор.